Klaus Paier ist der Name folgender Personen:

* Klaus Paier (Graffitikünstler) (1945–2009), deutscher Graffiti-Künstler
 Klaus Paier (Musiker) (* 1966), österreichischer Akkordeonist, Bandoneonist und Komponist